El término artificial intelligence (inteligencia artificial, en español) (su acrónimo es AI) puede referirse, en esta enciclopedia:

a A.I. Artificial Intelligence, una película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg;
a Artificial Intelligence, una serie de discos de música electrónica;
 a Artificial Intelligence, el primer disco de esa serie.